Hollister kan som auktorsförkortning betyda:

 G. Hollister
 Ned Hollister
 Solomon Cady Hollister

Robotskapade auktorsförkortningar